Бозе () — фамилия.

Известные носители 
 Бозе, Амар (1929—2013) — профессор МИТ.
 Бозе, Герберт фон (1893—1934) — немецкий политик, жертва нацистского режима.
 Бозе, Жозеф (1745—1826) — французский художник-портретист.
 Бозе, Лючия (1931—2020) — итальянская актриса.
 Бозе, Мигель (род. 1956) — испанский певец и актёр.
 Бозе, Рахул (род. 1967) — индийский актёр, сценарист и режиссёр, общественный деятель.
 Бозе, Шатьендранат (1894—1974) — индийский физик, один из создателей квантовой механики.
 Бозе, Юлий фон (1809—1894) — генерал от инфантерии прусской службы.

Другое 
 Бозе — ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Бозе-газ — квантовомеханический аналог классического идеального газа.
 Босе